Albert Hensel ist der Name folgender Personen:

* Albert Hensel (Rechtswissenschaftler) (1895–1933), deutscher Rechtswissenschaftler
 Albert Hensel (Widerstandskämpfer) (1895–1942), deutscher Widerstandskämpfer